Plaats in Indonesië
 Penusupan (Pangkah), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Penusupan (Sruweng), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Penusupan (Randudongkal), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java